Sezon 1977/78 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Lille OSC
 Angers SCO
 Paris FC

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1977 we Francji
1978 we Francji